Abbazia steht für: 

 Abbazia, italienischer Name von Opatija, Seebad an der Kvarner-Bucht, Gespanschaft Primorje-Gorski kotar, Kroatien
 Abbazia (Korsika), Ort an der Ostküste der Insel Korsika, Frankreich